ТЩБ — многозначная аббревиатура:
 ТЩБ — термостабильная щелочная фосфатаза
 ТЩБ — тральщик базовый

См. также 
  — аббревиатура латиницей